Der Fed Cup 2013 war die 51. Auflage des Tennisturniers der Nationalteams der Frauen.

Modus 
 Die Sieger der ersten Runde der Weltgruppe spielten im Halbfinale um den Einzug ins Finale.
 Die Verlierer der ersten Runde der Weltgruppe spielten gegen einen der Sieger der Weltgruppe II der ersten Runde. Diese Sieger spielen 2014 in der Weltgruppe und die Verlierer in der Weltgruppe II.
 Die Verlierer der Weltgruppe II der ersten Runde spielten gegen eines der qualifizierten Teams. Diese setzten sich aus zwei Teams der Europa-/Afrika-Zone und jeweils einem Team der Asien-/Ozeanien-Zone und der Amerika-Zone zusammen. Diese Sieger spielen 2014 in der Weltgruppe II und die Verlierer in der jeweiligen Zone.

Weltgruppe

Erste Runde

Tschechien – Australien

Italien – Vereinigte Staaten

Russland – Japan

Serbien – Slowakei

Halbfinale

Italien – Tschechien

Russland – Slowakei

Finale

Italien  – Russland

Play-offs

Deutschland – Serbien

Schweiz – Australien

Spanien – Japan

Vereinigte Staaten – Schweden

Weltgruppe II

Erste Runde

Schweiz – Belgien

Argentinien – Schweden

Spanien – Ukraine

Frankreich – Deutschland

Play-offs 

Vier Mannschaften qualifizierten sich aus der Zone Group I: zwei Mannschaften aus der Europa-/Afrika-Zone, eine Mannschaft aus der Asien-/Ozeanien-Zone und eine Mannschaft aus der Amerika-Zone.

Belgien – Polen

Frankreich – Kasachstan

Argentinien – Vereinigtes Königreich

Ukraine – Kanada

Amerika-Zone

Gruppe I 
 die fett gekennzeichnete Mannschaft qualifizierte sich für die Play-offs zur Weltgruppe II
 die kursiv gekennzeichneten Mannschaften stiegen in die Gruppe II ab

Datum: 6. bis 9. Februar 2013
Austragungsort: Country Club de Ejecutivos, Medellín, Kolumbien
Belag: Sand

Teilnehmende Nationen:

 Ergebnisse

Gruppe II 
 die fett gekennzeichneten Mannschaften stiegen in die Gruppe I auf

Datum: 16. bis 20. Juli 2013
Austragungsort: Maya Country Club, Santa Tecla, El Salvador
Belag: Sand

Teilnehmende Nationen:

 Ergebnisse

Asien-/Ozeanien-Zone

Gruppe I 
 die fett gekennzeichnete Mannschaft qualifizierte sich für die Play-offs zur Weltgruppe II
 die kursiv gekennzeichnete Mannschaft stieg in die Gruppe II ab

Datum: 6. bis 9. Februar 2013
Austragungsort: National Tennis Centre, Astana, Kasachstan
Belag: Hartplatz

Teilnehmende Nationen:

 Ergebnisse

Gruppe II 
 die fett gekennzeichnete Mannschaft stieg in die Gruppe I auf

Datum: 4. bis 10. Februar 2013
Austragungsort: National Tennis Centre, Astana, Kasachstan
Belag: Hartplatz

Teilnehmende Nationen:

 Ergebnisse

Europa-/Afrika-Zone

Gruppe I 

 die fett gekennzeichneten Mannschaften qualifizierten sich für die Play-offs zur Weltgruppe II
 die kursiv gekennzeichneten Mannschaften stiegen in die Gruppe II ab

Datum: 6. bis 10. Februar 2013
Austragungsort: Municipal Tennis Club, Eilat, Israel
Belag: Hartplatz

Teilnehmende Nationen:

 Ergebnisse

Gruppe II 
 die fett gekennzeichneten Mannschaften stiegen in die Gruppe I auf
 die kursiv gekennzeichneten Mannschaften stiegen in die Gruppe III ab

Datum: 17. bis 20. April 2013
Austragungsort: Bellevue Club, Ulcinj, Montenegro
Belag: Sand

Teilnehmende Nationen:

 Ergebnisse

Gruppe III 
 die fett gekennzeichneten Mannschaften stiegen in die Gruppe II auf

Datum: 8. bis 11. Mai 2013
Austragungsort: Terraten Club, Chișinău, Moldawien
Belag: Sand

Teilnehmende Nationen:

 Ergebnisse

Weblinks 

 Fed Cup 2013

Einzelnachweise 

2013
Tennisturnier 2013